Zanjani oder Sandschani ist der Name folgender Personen:

 Asadollah Bayat-Zanjani (* 1942), iranischer Großajatollah, Theologe, Philosoph und Schriftsteller
 Babak Zanjani (* 1974), iranischer Unternehmer
 Mohammad Ezodin Hosseini Zanjani (* 1921), iranischer Großajatollah
 'Allamah Abu 'Abd Allah al-Zanjani (1892–1941)
 Nina Zanjani (* 1981), schwedische Schauspielerin

Siehe auch:
 Zandschani